Чернявщинский сельский совет () — входит в состав
Юрьевского района 
Днепропетровской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Чернявщина
.

Населённые пункты совета 
 
 с. Чернявщина 
 с. Терны 
 с. Черноглазовка 
 с. Яблоновка

Примечания